Kevorkian ist der Familienname folgender Personen:

 Aram Kevorkian (* 1942), US-amerikanischer Mathematiker
 François Kevorkian (* 1954), französischer DJ und Musikproduzent
 Gilles Kévorkian, französischer Philosoph
 Hagop Kevorkian (1872–1962), türkisch-armenischer Kunstsammler
 Jack Kevorkian (1928–2011), US-amerikanischer Pathologe und Suizidhelfer
 Jerry Kevorkian (* 1933, Jirair Kevorkian), US-amerikanischer Aerodynamiker und Mathematiker
 Varty Ohanian-Kevorkian, libanesische Sozialpädagogin und Politikerin
 Wahram Kevorkian (1883–1911), russischer Fußballspieler